De Poterne aan de Oude Markt ook wel pasterne opter Alden Merckt was een van de vele poternes in de Nederlandse vestingstad Venlo.

De exacte ligging van deze poterne is niet overgeleverd. Wel plaatst Hermans de poterne in de stadsmuur aan Maaszijde, ergens ter hoogte van de Oude Markt. Ook moet de poterne al hebben bestaan in 1500.

Vestingwerk van Venlo